Val di Zoldo – area geografica della provincia di Belluno, in Italia
Val di Zoldo – comune italiano della provincia di Belluno, in Veneto, nato dalla fusione dei precedenti comuni Forno di Zoldo e Zoldo Alto.
 Zoldo Alto – ex comune italiano della provincia di Belluno, in Veneto
Forno di Zoldo – ex comune italiano della provincia di Belluno, in Veneto